Фердина́н Геро́льд (; 16 октября 1828 года, Париж — 1 января 1882 года, там же) — французский политик; сын композитора Луи-Жозефа-Фердинана Герольда; отец писателя и поэта-символиста Андре-Фердинана Герольда; один из создателей французского еженедельника «Ля трибюн» (La Tribune).

Биография 
Получил юридическое образование и учёную степень в 1851 году. Работая адвокатом с 1848 года, смог купить в 1854 году адвокатское место в Государственном совете и кассационном суде. Будучи ярым республиканцем, участвовал в громких политических процессах и привлёк к себе внимание имперских чиновников.

При возврате политического режима к республиканскому строю Герольд был назначен 4 сентября 1870 года секретарём правительства по национальной обороне и, на следующий день, главным секретарём министерства юстиции. На этом посту смог провести большое число реформ на общую пользу: опубликование законов в «Официальном журнале» (Journal officiel); введение свободы профессий книгоиздателей и книжных продавцов; отмену  и пр.

В 1871 году был временно министром внутренних дел. В 1876 году стал сенатором. 25 января 1879 года назначен префектом департамента Сены и продолжил реформы, в частности по превращению Франции в светское государство, начиная с устранения религиозных символов в школах и др.

Творчество 
 Manuel électoral, 1851
 Sur la perpétuité de la propriété littéraire, 1852
 Le vote des villes. Étude de statistiques électorales, 1864
 Manuel de la liberté individuelle, 1868
 Le droit électoral devant la cour de cassation, 1869
Многочисленные статьи в газетах («Le Siècle», «la Revue pratique du droit français», «le Journal des économistes» и др.).

Министры внутренних дел Франции
Сенаторы Третьей республики